Bendosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bendosari, Purworejo, by, 
 Bendosari, Kendal, by, 
 Bendosari, Malang, by, 
 Bendosari, Kediri, by, 
 Bendosari, Kademangan, by, 
 Bendosari, Sanankulon, 
 Bendosari, Sukoharjo, by, 
 Bendosari, Boyolali, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar